Панамериканский чемпионат по борьбе 2006 года проходил 31 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2006
События 31 мая
Май 2006 года
Спорт в Бразилии в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Международные соревнования по борьбе в Бразилии
Панамериканские чемпионаты в Бразилии